Sotnikovo (district Koerski) - dorp in de oblast Koersk, Rusland
 Sotnikovo (Vologda) - dorp in de oblast Vologda, Rusland
 Sotnikovo (district Ivolginsky) - dorp in de autonome republiek Boerjatië, Rusland